Ра́зумов — русская фамилия; имеет женскую форму Разумова.

Известные носители 
 
 Разумов, Анатолий Яковлевич (род. 1954) — российский историк.
 Разумов, Василий Иванович  (1892—1973) — актёр.
 
 Разумов, Геннадий Александрович (род. 1932) — советский и российский инженер-гидрогеолог, публицист, писатель.
 
 Разумов, Евгений Зотович (1919—2017) — советский партийный деятель.
 Разумов, Илья Степанович (1778—1827) — русский кораблестроитель XIX века.
 Разумов, Константин Васильевич (1869—1937) — священник Русской православной церкви, исповедник.
 
 Разумов, Михаил Осипович (1894—1937) — советский партийный деятель.
 Разумов, Николай Александрович (1941—2020) — советский боксёр.
 Разумов, Пётр Анатольевич (род. 1979) — российский поэт и эссеист, литературный критик.
 Разумов, Сергей Петрович (известен как: Оскар Сергеевич Тарханов; 1901—1938) — революционер, советский государственный деятель, дипломат, разведчик.



Другое 
 Разумов — лунный кратер.

См. также